Amerikai Egyesült Államok
 Waterville (Iowa)
 Waterville (Kansas)
 Waterville (Maine)
 Waterville (Minnesota)
 Waterville (New York)
 Waterville (Ohio)
 Waterville (Tennessee)
 Waterville (Vermont)
 Waterville (Washington)
 Waterville (Wisconsin)

 Írország
 Waterville (Dublin)
 Waterville (Kerry megye)

 Kanada
 Waterville (Québec)
 Waterville (Újfundland és Labrador)
 Waterville (Carleton megye, Új-Brunswick)
 Waterville (Sunbury megye, Új-Brunswick)
 Waterville (Új-Skócia)